Węgorapa ist ein polnischer Orts- und Flussname:
 Węgorapa (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Forsthaus Angerapp, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Name des einst ostpreußischen Flusses Angerapp in Polen und Russland